L'acronyme FEVA peut faire référence à :
 Federacio d'Escacs Vall d'Andorra, la Fédération d'échecs d'Andorre
 Fédération des Verts Africains, une fédération de partis verts en Afrique

Homonymie d'acronyme